Мейс () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Біллі Мейс — американський промоутер
 Віллі Мейс — американський бейсболіст
 Джеймс Мейс — американський історик, політолог і журналіст
 Наталія Дзюбенко-Мейс — українська письменниця
 Рут Моссель Мейс — американська письменниця-довгожителька
 Фред Мейс — американський актор німого кіно

Див. також 
 Мейс (Понтеведра)

Англійські прізвища